Varlet ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Varlet, (genannt La Grange (Schauspieler); 1635–1692), französischer Schauspieler
 Dominique Varlet (1678–1742), römisch-katholischer Titularbischof von Askalon, Mitbegründer der Alt-Katholischen Kirche der Niederlande
 Jean-François Varlet (1764–1837), französischer Politiker und Revolutionär